Nueva Rosita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nueva Rosita, Coahuila, San Juan de Sabinas, 
 Nueva Rosita, Chiapas, La Trinitaria, 

Robotskapade Mexikoförgreningar